Cyanea (kwal), geslacht van schijfkwallen
 Cyanea (plant), geslacht van planten uit de klokjesfamilie